Vesperopterylus es un género extinto de pterosaurio anurognátido que vivió durante el Cretácico Inferior en China, siendo el miembro geológicamente más reciente del grupo. Es notorio que Vesperopterylus parece tener un quinto dedo del pie vuelto hacia atrás, el cual puede haber estado adaptado para aferrarse; probablemente era arborícola, trepando o sujetándose de las ramas de los árboles con sus garras afiladas y curvas. Tenía además una cola relativamente corta, en contraste con sus parientes que carecían de cola (Jeholopterus) o tenían cola larga (Dendrorhynchoides). Aunque su nombre fue escrito originalmente como Versperopterylus, este fue un error de escritura, y fue corregido por los autores de acuerdo con el Código Internacional de Nomenclatura Zoológica.

Clasificación 
En 2021, un análisis filogenético conducido por Xuefang Wei y sus colegas, obtuvo Vesperopterylus desde la subfamilia Anurognathidae, una subfamilia dentro de la familia Anurognathidae. Vesperopterylus fue obtenido en una posición derivada, taxón hermano a Anurognathus. A continuación se muestra un cladograma que representa su análisis filogenético:

Referencias

Rhamphorhynchoidea
Pterosaurios de Asia
Pterosaurios del Cretácico